Ион Т. Костин (; 19 января 1887, Гидигич, Бессарабская губерния, Российская империя — 12 января 1940, Бухарест) — молдавский и румынский , , политический, общественный и государственный деятель. Примар Кишинёва (1933—1937). Член Сфатул Цэрий (1917—1918). Сенатор Румынии.

Биография 
В 1911 году окончил Ясский университет. Дипломированный юрист. Работал ом в Тулче. Член диретората Молдавской демократической республики.

В 1917—1918 годах входил в состав Сфатул Цэрий. Голосовал за присоединение Бессарабии к Румынии.

В 1917—1918 годах был генеральным директором (министром) внутренних дел впервом правительстве Молдавской демократической республики П. В. Ерхага и правительства Думитру Чугуряну.

Заместитель, затем Примар (мэр) Кишинёва (1933—1937). За два года руководства городом, сумел получить средства на ремонт дорог, обустройство сквера у Центрального кладбища на улице Армянской, на издание книг, отражающих историческое прошлое Кишинева. Он был первым мэром, решившим отпраздновать 500-летие города в 1936 году.

Член Сената Румынии.

В 1935 году основал в Кишинёве газету «Gazeta Basarabiei» и был директором этого издания до самой смерти. Редактировал газету «Sfatul Țării».

Умер в Бухаресте, был похоронен в Кишинёве.

Примечания

Ссылки 
 Ion T. Costin

Министры внутренних дел Молдавии
Выпускники Ясского университета
Примары Кишинёва
Сенаторы Румынии
Депутаты Сфатул Цэрий
Похороненные в Кишинёве